Pokrovski (en ), Pokrovskaïa (, féminin) ou Pokrovskoïe (, neutre) peut faire référence à :

Patronymes 
Pokrovski, Pokrowski (graphie allemande), Pokrovsky (graphie anglaise), est le nom de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Boris Pokrovski (1912-?), ancien directeur du théâtre Bolchoï
Dmitri Pokrovski (1944-1996), musicien russe
Gueorgui Pokrovski (1901-1979), physicien soviétique
Igor Pokrovski (1926-2002), architecte soviétique
Ivan Pokrovski (1865-?), historien russe
Mikhaïl Nikolaïevitch Pokrovski (1868-1932), historien marxiste et homme politique soviétique
Mikhaïl Pokrovski (1869-1942), linguiste russe
Nikolaï Pokrovski (1865-1930), dernier ministre des Affaires étrangères de la Russie impériale
Nikolaï Pokrovski (1896-1961), acteur et directeur de théâtre soviétique, artiste du peuple de l'URSS
Valeri Pokrovski (1931), physicien russe
Viktor Pokrovski (1889-1922), militaire russe
Vladimir Pokrovski (1918-1998), aviateur soviétique, héros de l'Union soviétique

Toponymes 
 Pokrovskoïe, village (selo) de l'oblast de Rostov en Russie
 Pokrovskoïe, village (selo) de l'oblast de Tioumen en Russie, lieu de naissance de Grigori Raspoutine

Voir aussi 
 Pokrovsk, ville de la république de Sakha, en Russie
 Ligne Arbatsko-Pokrovskaïa, ligne du métro de Moscou

Patronyme russe